Проворы (лат. Provora) — супергруппа организмов-эукариот.

Открытие 
Provora, пожирающие других микробов, были обнаружены канадскими, российскими и французскими учёными в образцах пресной и морской воды из разных экосистем со всего мира на глубине до 5000 метров. В качестве конкретных мест взятия проб назывались коралловые рифы Кюрасао, экосистемы Северного Ледовитого океана и северо-восточной части Пацифики, отложения Красного и Чёрного моря.

Проворой оказались ранее известная Ancoracysta twista (которой долго не находились родственные виды) и открытая в 2009 году Ancoracysta marisubri (изначально описанная в составе рода Colponema клады Alveolata), нападающая на бодонид (Bodonida). Однако, после помещения в один род их поместили в группу Haptista и только после этого к проворам.

Описание 
Клетки округлой формы, с двумя жгутиками и ротовой щелью. Для охоты за другими одноклеточными они используют экструсомы, подобные гарпунам.

Делятся на две группы: небулиды и нибблериды (всего семь видов).

Небулиды питаются мелкими микробами и заглатывают их целиком. Нибблериды могут питаться мелкими микробами, заглатывая их целиком, а могут крупными, откусывая от них куски. Патрик Киллинг сравнил провор со львами, так как количество львов меньше количества антилоп, так и количество провор меньше, чем количество других микробов.

Денис Тихоненков сказал, что отличаются проворы на 170-180 нуклеотидов в гене 18S pРНК от всех остальных известных организмов (для сравнения, морская свинка от человека отличается всего на 7 нуклеотидов). Проворы являются отдельной супергруппой, то есть надцарственным таксоном.

Примечания 

Эукариоты